Мая (;  ма́йя) — багатозначна назва.

Індіанці 
 Мая — доколумбова цивілізація в Центральній Америці.
 Мая — сучасний народ Центральної Америки.
 Мая — писемність, яку використовувала цивілізація мая у Центральній Америці.
 Мая — система календарів та таблиць, яку використовувала цивілізація мая.

Антична міфологія 
 Мая — дочка Атланта і Плейони, одна із семи плеяд; мати Гермеса.
 Мая — італійська богиня, покровителька плодоносної землі.

Індійська культура 
 Мая — поняття в індійській філософії.
 Мая — асура-зодчий в індуїзмі, повелитель асурів, дайт'їв і ракшасів, головний зодчий нижчих світів. Описується в «Махабхараті», «Рамаяні» та Пуранах.
 Мая — індійська цариця, мати Будди Шак'ямуні.

Особи

Ім'я 
 Мая — жіноче ім'я
 Мая Гадерлап (1960) — австрійська письменниця.
 Мая Гарріс (1967) — американська юристка, адвокатка державної політики та телевізійна коментаторка.
 Мая Рудольф (1972) — американська акторка, комедіантка та співачка.
 Мая Санду (1972) — молдовська державна і політична діячка, президент Молдови.

Прізвище 
 Мая — португальський шляхетний рід.
 Марко Мая (1965) — бразильський політик, голова Палати Представників Національного конгресу.

Топоніми

Населені пункти

Мая () — місто в окрузі Порту

Мая — село в Якутії.

Мая () — село в повіті Яломіца. Входить до складу комуни Мая.
 Мая () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Мая () — село в повіті Клуж. Входить до складу комуни Бобилна.
 Мая () — село в повіті Муреш. Входить до складу комуни Берень.

Мая () — муніципалітет у Франції, департамент Ен.

Річки 
 Мая — річка в Хабаровському краї та Якутії, права притока Алдану.
 Мая — річка в Амурської області та Хабаровському краї Росії, ліва притока Уди.

Гори 
 Мая — гірський хребет у Белізі та східній Гватемалі.

Астроніми 
 Мая — зоря, блакитний гігант спектрального класу B8III, що знаходиться в скупченні Плеяд у сузір'ї Тельця.
 66 Мая — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Майя
 Маяри — духи з легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна

Примітки